Der Kanton Flize war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Charleville-Mézières, im Département Ardennes und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Flize. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2001 bis 2015 Hugues Mahieu (PS). 

Der Kanton Flize war 137,86 km² groß und hatte 10.805 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Flize
Aufgelöst 2015